Oberliga 1967/68 steht für:

 Eishockey-Oberliga 1967/68
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1967/68
 DDR-Fußball-Oberliga 1967/68
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1967/68
 DDR-Oberliga 1967/68 (Badminton)